Rainci je lahko:
 Rainci Donji (Bosna in Hercegovina)
 Rainci Gornji (Bosna in Hercegovina)